Александрс Чакс (; роден на 27 октомври 1901 г. в Рига, починал на 8 февруари 1950 г., Рига) е латвийски писател, поет и прозаик на латвийска литература.

Творчество 
 Augstā krasta (1950)
 Č-a-k-s (2005) 4 volumes; Facsim. reprints. Originally published: Seši, 1928, and Zaļā vārna, 1929.
 Cīņai un darbam; dzejas (1951)
 Debesu dāvana: vienas vasaras dzejoļi (1980)
 Dvēsele kabatā: dzeja (2000)
 Dzejas izlase (1996)
 Izlase (1971) 2 volumes.
 Kārlis Skalbe: raksti un atmiņas (1999)
 Kļava lapa (1969)
 Kopoti raksti: 6 sējumos (1991 – 2001) 5 volumes.
 Kremlī pie Ļeņina (1980)
 Mana mīlestība (1958)
 Mana paradīze (1951)
 Mana Rīga: dzejoļi un poēmas (1961)
 Mūžības skartie (1950)
 Mūžības skartie: dzejas par latviešu strēlniekiem (1981, 1988)
 Patrioti, dzejojumi un dzejoļi (1948)
 Raksti (1971)
 Rīga: 30. gadi (1983)
 Savādais gaidītājs: dzeja un proza (2004)
 Selected poems Preface and selection by Arvīds Grigulis; translated by Ruth Speirs (1979)
 Spēle ar dzīvību: noveles, stāsti, tēlojumi (2000)
 Tikai tevi es mīlējis esmu: dzejoļi (1986)
 Umurkumurs (1968)
 Vēlais viesis (2005)
 Zelta ielāps: dzejas izlase 1972 (1972)
 Zem cēlās zvaigznes; dzejoļi un dzejojumi (1948)
 Игра жизнью: рассказы (1971)

Бележки 

Латвийски писатели
Съветски писатели
Латвийски поети
Съветски поети
Родени в Рига
Починали в Рига